Pytania kwestionariuszowe w socjologii to wypowiedzi w formie pytań, a właściwie pewne problemy do rozwiązania, które – sformułowane przez badacza i zapisane w kwestionariuszu – stawiane są respondentowi w czasie prowadzenia badań w oparciu o metodę wywiadu kwestionariuszowego. Zazwyczaj pytanie kwestionariuszowe ma formę zdania pytającego, lecz może być także sformułowane w formie zdania rozkazującego np.  „Proszę wybrać jedną z podanych niżej odpowiedzi”. W takim przypadku badany musi mieć wgląd w listę odpowiedzi ustawionych na pewnej skali w formie kafeterii, które są odczytywane, jeśli pytania zadaje ankieter lub odczytuje je badany, gdy badania prowadzone są techniką ankiety.

Rodzaje pytań kwestionariuszowych 
 podział ze względu na cel:
 pytanie wprowadzające
 pytanie o fakty
 pytanie o motywy
 pytanie o opinie
 pytanie sondujące
 pytanie o sugestie
 pytanie uzupełniające
 pytanie o wiedzę
 pytanie o źródła informacji
 podział ze względu na funkcje w kwestionariuszu:
 dotyczące problematyki
 pytanie metryczkowe
 pytanie filtrujące
 pytania wykluczające się
 pytanie sprawdzające
 pytanie podchwytliwe i puste
 podział ze względu na zakres problematyki:
 pytania globalne 
 pytania szczegółowe
 podział ze względu na sposób nawiązania do problemu:
 pytanie bezpośrednie
 pytanie pośrednie
 pytanie nieprojekcyjne
 pytanie projekcyjne
 podział ze względu na budowę:
pytanie otwarte (kryterium techniczne i logiczne)
 pytanie dopełnienia
 pytanie zamknięte (kryterium techniczne i logiczne)
 pytanie rozstrzygnięcia
 pytanie alternatywne
 pytanie wieloalternatywne
 pytanie dysjunktywne
 pytanie koniunktywne
 rangowanie
 porównywanie parami
 skale
 dyferencjał semantyczny
 pytania w postaci tabel

Przypisy